

Sens de l'expression
On trouve la traduction du mot anglais dans les dictionnaires Français-Anglais. C'est un nom commun utilisé dans le langage familier qui signifie entourloupes, bêtises, ou batifolages selon la phrase dans lequel il est utilisé.

Cinéma et télévision
 Hanky Panky est le titre original du film américain La Folie aux trousses, réalisé par Sidney Poitier en 1982.
 Hanky Panky (Aau cha yeung cho) est un film hongkongais réalisé par Lee Yuk Jan en 1999.

Musique

Groupe 
Hanky Panky est un groupe de chanson rocko-festive originaire de Bordeaux (2002-2009).

Musique 
 Hanky Panky est un album de The The sorti en 1994 ; 
 Hanky Panky est une chanson de The Sonics présente sur l'album de Maintaining my cool en 1964 ;
 Hanky Panky est une chanson de Jeff Barry et Ellie Greenwich en 1966 ;
 Hanky Panky est une chanson de Madonna présente sur l'album I'm Breathless sorti en 1990 ;
 Hanky Panky Nohow est une chanson de John Cale présente sur l'album Paris 1919 paru en 1973.

Gastronomie  
Le Hanky Panky est un cocktail composé de gin, de vermouth rouge et de Fernet-Branca, qui fait partie de la liste des Cocktails officiels de l'IBA.